Tornado steht für:

 Tornado, eng begrenzter Wirbelsturm (Großtrombe)

Kraftfahrzeuge:
 Tornado Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller (1958–1964)
 Tornado Sports Cars, britischer Automobilhersteller (seit 1984)
 ÖAF Tornado, Lkw-Baureihe der Österreichischen Automobilfabrik ÖAF (heute MAN)
 Tornado, mehrere Modelle des italienischen Motorradherstellers Benelli
 Tornado (Zweiräder), Markenname von im Saarland hergestellten Zweirädern 

Militär:
 Panavia Tornado, deutsch-britisch-italienisches Mehrzweckkampfflugzeug
 Sprengboot Tornado, Sprengboot-Typ der deutschen Kriegsmarine
 North American B-45 Tornado, US-amerikanischer Bomber
 Tornado, nur in geringen Stückzahlen gebaute Version des britischen Jagdbombers Hawker Typhoon, Erstflug 1939
 9A53 Tornado, russischer Mehrfachraketenwerfer
 Operation Tornado im Afghanistankrieg

Musik:
 Tornado, Titel der Tiesto und Steve Aoki, erschienen 2011
 Die Tornados, 1995 gegründete deutsche Ska- und Surf-Band
 The Tornados, britische Instrumental-Rock-Band der 1960er Jahre
 The Tornadoes, U.S.-Amerikanische Surf-Band
 Tornado (finnische Band), finnische Sleaze-Rock- und Thrash-Metal-Band
 Tornado (serbische Band), serbische Heavy- und Progressive-Metal-Band

Achterbahnen:
 Tornado (Achterbahnmodell), Achterbahnmodell
 Tornado (Parque de Atracciones de Madrid), Parque de Atracciones de Madrid
 Tornado (Särkänniemi), Särkänniemi Amusement Park
 Tornado (Dyrehavsbakken), Dyrehavsbakken

Unterhaltung:
 Tornado (1978), Originaltitel Cyclone, mexikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1978
 Tornado (1987), Originaltitel Cyclone, US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1987
 Tornado – Tödlicher Sog, Originaltitel Nature Unleashed: Tornado, kanadischer Spielfilm aus dem Jahr 2004

Personen:
 Paul Tornado (* 1951), niederländischer Punk-Musiker, Fotograf und Maler
Sonstiges:
 Tornado (Bootsklasse), ehemalige olympische, jetzt internationale Bootsklasse (Zweihand-Katamaran)
 Tornado (Webserver), Webserver
 Tornado, 2008 fertiggestellte britische Dampflokomotive der LNER-Klasse A1 Peppercorn

Siehe auch:

 Toronado